Соревнования по плаванию на дистанции 400 метров комплексным плаванием среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 17 сентября. Приняли участие 45 спортсменов из 39 стран.

Американец Том Долан защитил свой титул, добытый 4 года назад на играх в Атланте, и стал двукратным олимпийской чемпионкой. 

Канадец Кёртис Майден вновь стал бронзовым призёром Олимпийских игр на дистанции 400 метров.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Соревнования

Предварительные заплывы

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Финал

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт